Die Badminton-Weltmeisterschaft 2009 fand in der Zeit vom 10. bis 16. August 2009 in Hyderabad, Indien, statt. Folgend die Ergebnisse des Dameneinzel-Turniers.

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 Resultate

2009
Weltmeisterschaft 2009
Weltmeisterschaft 2009
Weltmeisterschaft 2009